Princeton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Princeton Township (Arkansas)
 Princeton Township (Illinois)
 Princeton Township (Indiana)
 Princeton Township (Iowa)
 Princeton Township (Minnesota)
 Princeton Township (New Jersey)